Grella ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Grella (1950–2014), deutscher Unternehmer
 Piotr Grella-Możejko (* 1961), polnischer Komponist
 Vince Grella (* 1979), australischer Fußballspieler